Jelizawieta Siergiejewna Tuktamyszewa, ros. Елизавета Серге́евна Туктамышева (ur. 17 grudnia 1996 w Głazowie) – rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Mistrzyni (2015) i wicemistrzyni(2021) świata, mistrzyni Europy (2015), zwyciężczyni finału Grand Prix (2014) oraz mistrzyni Rosji (2013).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Ludzie związani z Petersburgiem
Ludzie urodzeni w Głazowie
Urodzeni w 1996